Résultats détaillés de l'édition 2010 du tournoi de tennis professionnel masculin de Montpellier.

Faits marquants 
 Il s'agit de la première édition de ce tournoi, créé en remplacement du tournoi de Lyon.
 Gaël Monfils remporte le tournoi en simple en battant Ivan Ljubičić en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Stephen Huss et Ross Hutchins s'imposent face à Marc López et Eduardo Schwank.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montpellier
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2010
France
Tennis en France en 2010
Tennis en octobre 2010